Кля́ссер (от  «разряд, класс») — специальный альбом для коллекционирования.

 Кляссер (филателия) для коллекционирования марок и других филателистических материалов.
 Кляссер (бонистика) для коллекционирования банкнот и других денежных знаков.
 Кляссер (нумизматика) (монетница) для коллекционирования монет, иногда медалей.
 Кляссер для визиток (визитница) как для деловых целей, так и для целей коллекционирования.

См. также 
 Наборная азбука
 Гербарий

Коллекционирование